OH steht als Abkürzung für:

 Finnland (Amateurfunk)
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Finnland, siehe Luftfahrzeugkennzeichen#Liste der Staatszugehörigkeitszeichen
 (OH−), ein Hydroxidion
 (-OH), eine Hydroxygruppe 
 (OH•), ein Hydroxyl-Radikal 
 Objektive Hermeneutik, eine sozialwissenschaftliche Methode
 Ohio, US-amerikanischer Bundesstaat als postalische Abkürzung
 Ordnerhöhe (in der Regel 33 cm), Einheit für die Höhe von Aktenschränken – siehe Büromöbel
 Ordo Hospitalarius Sancti Johannis de Deo, ein katholischer Krankenpflegeorden, siehe Barmherzige Brüder vom hl. Johannes von Gott
 Orthostatische Hypotonie
 Ovulationshemmer

OH als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Kreis Ostholstein
 Mazedonien: Ohrid
 Niederlande: Sattelauflieger

Oh ist:
 Oh!, Album der südkoreanischen Band Girls’ Generation
 Oh (Schöllnach), Ortsteil des Marktes Schöllnach, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Ohnesorge-Zahl, Formelzeichen einer dimensionslosen Kennzahl der Physik 
 ein Roman des Schriftstellers Anton Pashku
 eine Symptominterjektion des Staunens

Oh ist der Familienname folgender Personen:
 Christina Oh, US-amerikanische Filmproduzentin
 Erick Oh (* 1984), koreanisch-US-amerikanischer Filmemacher
 Jay Oh (* 1985), deutscher Sänger
 Linda Oh (* 1984), australische Jazz-Bassistin und Komponistin
 Mark ’Oh (* 1970; eigentlich Marko Albrecht), deutscher Musikproduzent und DJ 
 Sadaharu Oh (* 1940), japanischer Baseballspieler und Manager
 Sandra Oh (* 1971), kanadische Schauspielerin

 zu koreanischen Personen siehe unter O (Familienname)

Siehe auch:

OH